Гильермо Рафаэль де Аморес Равело (; род. , Сан-Хасинто, департамент Канелонес) — уругвайский футболист, вратарь «Депортиво Кали».

Биография

Клубная карьера 
Де Аморес — воспитанник столичного клуба «Ливерпуль». 4 декабря 2011 года в матче против «Насьоналя» он дебютировал в уругвайской Примере, заменив получившего травму Матиаса Кастро.

В январе 2018 года де Аморес перешёл в бразильский «Флуминенсе». Уругваец покупался на перспективу, однако тренер Абел Брага не доверял Гильермо, и в первые полгода тот даже редко тренировался с основой. После прихода Марсело де Оливейры ситуация стала улучшаться, однако в конце года во время одной из тренировок де Аморес повредил мениск. Врачи в Испании выявили у уругвайца травматический оссифицирующий миозит. За 2019 год он перенёс четыре операции. В конце года его контракт с «Флуминенсе» закончился — в итоге де Аморес не сыграл за «трёхцветных» ни одной минуты.

В 2020 году вернулся в Уругвай, где начал реанимировать свою карьеру в «Фениксе». С 2021 года выступает в «Депортиво Кали», которому в первый же сезон помог стать чемпионом Колумбии (Финалисасьон).

Международная карьера 
В 2011 году Гильермо в составе юношеской сборной Уругвая принял участие в юношеском чемпионате Южной Америки в Эквадоре. На турнире он сыграл в матче против Перу. В том же году де Аморес завоевал серебряные медали юношеского чемпионата мира в Мексике, но там был запасным и на поле не вышел.

В конце декабря 2012 года Гильермо был включен в заявку сборной Уругвая на участие в молодёжном чемпионате Южной Америки. На турнире он сыграл в матчах против Перу, Венесуэлы, Колумбии, Чили, Парагвая и дважды Эквадора.

Летом того же года Гильермо помог молодёжной сборной Уругвая завоевать серебряные медали молодёжного чемпионата мира в Турции. На турнире он сыграл в матчах против команд Хорватии, Новой Зеландии, Испании, Ирака, Узбекистана, Нигерии и Франции. По итогам турнира де Аморес был признан лучшим вратарём соревнований.

В 2015 году Гильермо стал победителем Панамериканских игр в Канаде. На турнире он сыграл в матчах против Тринидада и Тобаго, Парагвая, Бразилии и дважды Мексики.

Достижения 
Командные
  Чемпион Колумбии (1): Финалисасьон 2021
  Победитель Второго дивизиона Уругвая (1): 2014/15
 Серебряный призёр юношеского чемпионата мира (1): 2011
 Серебряный призёр молодёжного чемпионата мира (1): 2013
 Чемпион Панамериканских игр (1): 2015
Личные
 Лучший вратарь молодёжного чемпионата мира (1): 2013

Примечания 

Футболисты Уругвая
Игроки ФК «Ливерпуль» Монтевидео
Игроки ФК «Депортиво Кали»
Игроки ФК «Феникс» Монтевидео